Этот список является списком видов млекопитающих, обитающих на территории Тринидад и Тобаго. Из 114 указанных в таблице видов, 2 являются уязвимыми, 1 близок к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП 

Тринидад и Тобаго
Природа Тринидада и Тобаго